Ruhe vor dem Sturm steht für:

 ein Musikalbum des österreichischen Liedermachers Georg Danzer, siehe Ruhe vor dem Sturm (Georg-Danzer-Album)
 ein Musikalbum der Sängerin Juliane Werding

Siehe auch:

 Stille vor dem Sturm, Detektivgeschichte von Agatha Christie (1923)
 Vor dem Sturm (Begriffsklärung)